Белебеевский сельскохозяйственный листок —  ежемесячное приложение к «Справочному листку Белебеевского уездного земства», выходившая в Белебее в первой половине 1914 г.

История 
Выходил в 1914 г., № 1 (янв.) — № 5 (май).

Печатались отчёты уездного земского управления, стат. данные, статьи на с.‑х. темы. Редакторы: Ф.И.Музафаров, С.Н.Левашев.
36 см., 16 с.

Редакторы 
разновременно: за председателя уездного земского управления: Ф.И.Музафаров, С.Н.Левашев.

Литература 
Белебеевский сельскохозяйственный листок: [Библиография периодических изданий России. № 279] // Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий России, 1901—1916. — Л.: [ГПБ], 1958. Т. I: А—З. — С. 63.

Ссылки 
 Белебеевский сельскохозяйственный листок

 

История Белебея
Организации Белебея
Газеты Башкортостана
Появились в 1914 году в России
1914 год в Башкортостане